Гринвуд () — город и административный центр округа Лифлор (Миссисипи, США). Расположен на окраине Дельты Миссисипи. Согласно переписи 2010 года, население составляет 15 205 человек. Гринвуд построен в месте слияния рек  и , образующих реку Язу.

История 
Город был зарегистрирован в 1844 году; он назван в честь Гринвуда Лифлора. В 1880-х годах в нём начали строить железную дорогу.

География 
Координаты Гринвуда —  (33.518719, −90.183883). По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь в 25 км2. Из них 24 км2 приходится на сушу, а 0,78 км2 — на воду.

Население

Инфраструктура 
Почтовая служба США имеет два отделения в городе: Гринвуд и Лифлор.

Через город проходят такие дороги, как  и .

В культуре 
Фильм «Прислуга» (2011) снимался в Гринвуде. Действие и съёмки фильма «Миссисипская масала» (1991) также происходили в Гринвуде.

Примечания 

Окружные центры Миссисипи